Die Colgate Brazil Open 1977 waren ein Tennisturnier der Damen in São Paulo. Das Hartplatzturnier war Teil der WTA Tour 1977 und fand vom 17. bis 23. Oktober 1977 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 1977
WTA São Paulo